O4 steht für:
 Antrak Air (IATA-Code), ghanaische Fluggesellschaft
 Otoyol 4, türkische Autobahn
 O 4, die Adresse eines Häuserblocks in Mannheim

O4 steht für:
 Tetrasauerstoff

Siehe auch:
 4O

O4